Pepijn van Landen (+640?), hofmeier van Austrasië (623-630, 639-640)
 Pepijn I van Aquitanië (797-838), koning van Aquitanië (817-838)